Asselijn ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Asselijn (* um 1610; † 1652), niederländischer Landschafts-, Historien-, Schlachten- und Tiermaler französischer Herkunft
 Thomas Asselijn (auch: Asselyn oder Asselÿn; * um 1620, † 1701), niederländischer Dichter französischer Herkunft

Siehe auch:
 Asselin